Světová skupina 2010 byla nejvyšší úrovní Davisova poháru, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále měli zaručenou účast v nadcházejícím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Pavouk 
Losování pavouka pro Světovou skupinu 2010 proběhlo v Ženevě 23. září 2009.

1. kolo

Španělsko - Švýcarsko

Francie - Německo

Rusko - Indie

Švédsko - Argentina

Chorvatsko - Ekvádor

Srbsko - USA

Chile - Izrael

Belgie - Česko

Čtvrtfinále

Francie vs. Španělsko

Rusko vs. Argentina

Chorvatsko vs. Srbsko

Chile vs. Česko

Semifinále

Francie vs. Argentina

Srbsko vs. Česko

Finále

Srbsko vs. Francie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Světová skupina 2010 na stránkách daviscup.com

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Světová skupina 2010